BLT steht als Abkürzung für:

 Bacon, Lettuce & Tomato, siehe Sandwich#Vereinigte Staaten 
 Baselland Transport AG, Schweizer Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs
 Bastei Lübbe Taschenbuch, Belletristik-Reihe siehe Bastei Lübbe#Geschäftsfelder (Auswahl)
 Bayerische Landesanstalt für Tierzucht, siehe Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft
 Block Transfer in der Informatik, siehe Bit blit
 Bundesanstalt für Landtechnik in Österreich

Abkürzung